Малая Поса́дская улица — в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Каменноостровского проспекта до улицы Чапаева, поворачивая почти под прямым углом.

История 
Название Посадских улиц (Большой и Малой) восходит ко временам начала заселения Петербургской (будущей Петроградской) стороны слободами ремесленников и торговцев. «Посадские» означало жители посада, то есть слободы ремесленников.

Изначально (с 1798 года) Малая Посадская проходила от Конного переулка до Большой Вульфовой улицы (с 1952 года — улица Чапаева). По другим данным, этот участок назывался Посадской улицей (1738—1780-е), практически в те же годы — Певческой улицей (1755—1822) и он же — Малой Посадской улицей (1759—1846).

Участок от Каменноостровского проспекта до Конного переулка носил название Дворянской (1798—1821 год) и Малой Дворянской (1829—1846) улицы.

С 1849 года обе части были объединены в одну улицу, получившую общее название Малой Посадской.

9 ноября 1964 года, в год 30-летия выхода фильма «Чапаев» Малая Посадская улица, начинающаяся от Кировского проспекта напротив главного здания «Ленфильма», получила имя создателей фильма Братьев Васильевых (братья Васильевы — творческий псевдоним советских кинорежиссёров и сценаристов, однофамильцев Георгия (1899—1946) и Сергея (1900—1959) Васильевых).

27 февраля 1989 года улице было возвращено прежнее название — Малая Посадская.

У начала Малой Посадской улицы, перед домом № 7 по Каменноостровскому проспекту, выходящим одной стороной также на Малую Посадскую, бьёт фонтан, торжественно открытый 19 августа 2003 года. Это подарок Франции к 300-летию Санкт-Петербурга.

Примечательные здания 

 Дом № 2 (Каменноостровский проспект, д. № 9) — 1911—1912, арх. М. С. Лялевич, ск. Я. А. Троупянский (для купца Д. В. Быховского). Этот дом, завершающий перспективу начала Каменноостровского проспекта, построен с чередованием ризалитов и аркад, цокольная часть обработана тосканскими пилястрами. В этом доме с 1929 по 1942 год жила певица К. И. Шульженко.
 Дом № 4, литера А — дом работников киностудии «Ленфильм». В этом доме жили Г. М. Козинцев (в 1939—1973), Л. З. Трауберг (в 1939—1953) и другие режиссёры и сценаристы. Архитектор — Д. Г. Фомичев. 
 Дом № 5 — сюда выходит один из корпусов дома Лидваль (арх. Ф. И. Лидваль, 1899—1904) — шедевр северного модерна). Именно с этого корпуса на участке, принадлежавшем его матери, Ф. И. Лидваль начал строительство данного жилого комплекса. 

 Дом № 8 (угол с Большой Посадской
— «Писательский дом» (бывший Жилой дом Литфонда), в котором жили драматург Евгений Шварц, писатели Л. Пантелеев, Вадим Шефнер и Даниил Гранин, поэты Михаил Дудин и Сергей Орлов. На доме установлены мемориальные доски.
 Дом № 10 (Большая Посадская ул., д. № 1) — бывший дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир, 1910.

 Дом № 11 (Мичуринская ул., д. № 21) — арх. М. С. Лялевич, 1912 (дом Р. Я. Шмерко).
 Дом № 15, 17 — бывшие дома Шарля де Риц-а-Порта, 1902 и 1910 года постройки, арх-р Ф. И. Лидваль. Швейцарский подданный Шарль Дементьевич де Риц-а-Порт выкупил этот участок в 1899 году, ранее на нём располагался слесарно-механический завод купца Августина Андреевича Крумбюгеля. При Риц-а-Порте его постройки были снесены и заменены комплексом доходных домов, последний из которых был закончен в 1910 году. В доме № 15 снимал квартиру А. Ф. Нидермейер, его соседями были славист Николай Каринский, профессор Михаил Черноруцкий, учёный-ботаник Василий Пашкевич. 
 Дом № 19 — дом А. К. Леммериха, 1904, арх-р Ф. И. Лидваль. 
 Дом № 20 — в этом особняке, расположенном на участке, приобретённом в 1887 году купцом 1-й гильдии Гавриилом Васильевичем Козиным, в 1905 (по другим сведениям, в 1903 или в 1906) году родился его внук, будущий известный певец В. А. Козин. На доме установлена мемориальная доска работы заслуженного художника Грузии Роми Раквиашвили.
 Дома № 22-24 (Большая Посадская улица, д. № 7, 7а / Певческий переулок, д. № 6) — комплекс зданий общежитий Петербургского государственного университета путей сообщения (1931, 1934—1937, арх. Г. А. Симонов и П. В. Абросимов). 
 Дом № 25 (улица Чапаева, д. № 4) — доходный дом В. Т. Тимофеева, 1911, арх. Н. С. Резвый.
 Дома № 26-26а — здания Женского педагогического института (корпус РГПУ им. Герцена, Факультет философии человека. Перестроено под институт в 1904—1906 годах архитекторами А. И. Зазерским и В. В. Старостиным. Интерьеры домовой церкви были выполнены в 1906 году по проекту Н. В. Султанова (не сохранилась). До института на этом участке находились корпуса Кабельного завода (М. М. Чижов, 1895—1896, Ф. К. фон Пирвиц, 1898).

См. также 
Малая Посадская улица пересекает или граничит со следующими проспектами, улицами и переулками:
 Каменноостровский проспект
 Большая Посадская улица
 Крестьянский переулок
 Конный переулок
 Мичуринская улица
 Певческий переулок
 улица Чапаева

Литература

Ссылки 
 Малая Посадская улица на форуме Петроградской стороны
 Малая Посадская улица. Обзор зданий на сайте citywalls.ru

Примечания